Greenland Centre puede referirse a:

Greenland Centre (Xi'an), un rascacielos en la ciudad de Xi'an
Greenland Centre (Sídney), un rascacielos en la ciudad de Sídney